Ricinus est un genre de plantes de la famille des Euphorbiaceae.

Liste d'espèce 
Selon :
 Ricinus communis L.
 Ricinus dalgleishi
 Ricinus dioicus Wall., 1847
 Ricinus inermis Wall., 1847
 Ricinus macrocarpus Hort. ex Steud., 1841
 Ricinus mappa Roxb.
 Ricinus morifolius Noronha
 Ricinus paniculatus Link & Otto ex Steud., 1841
 Ricinus pulchellus Noronha
 Ricinus tanarius Lour., 1790
 Ricinus vireoensis

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Euphorbiaceae
Genre d'Angiospermes (nom scientifique)